Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019 в мужском парном разряде (англ. Australian Open 2019 Men's Doubles) - соревнование среди мужских пар в рамках Открытого чемпионата Австралии по теннису в 2019 году. 

Сетка рассчитана на 64 пары (128 участников).

Победителями прошлогоднего (2018 года) турнира стали  Оливер Марах и  Мате Павич.

Посев

  Оливер Марах /  Мате Павич  
  Хуан Себастьян Кабаль /  Роберт Фара 
  Маррей, Джейми /  Бруно Соарес  
  Боб Брайан /  Майк Брайан  
   Пьер-Юг Эрбер /  Николя Маю (Титул)  
  Равен Класен /  Майкл Винус 
  Лукаш Кубот /  Орасио Себальос  
  Бен Маклахлан /  Ян-Леннард Штруфф 
  Жан-Жюльен Ройер /  Хория Текэу  
  Доминик Инглот /  Франко Шкугор 
  Раджив Рам /  Джо Солсбери 
  Хенри Континен /  Джон Пирс
  Иван Додиг /  Эдуар Роже-Васслен  
  Фелисиано Лопес /  Марк Лопес 
  Рохан Бопанна /  Дивидж Шаран 
  Робин Хасе /  Матве Мидделькоп

Ход турнира

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4 

Открытый чемпионат Австралии по теннису 2019